AJPW Triple Crown Heavyweight Championship (jap. 三冠ヘビー級王座, Sankan Hebīkyū Ōza) – główny i zarazem najważniejszy tytuł mistrzowski federacji All Japan Pro Wrestling w wadze ciężkiej (tzw. „trójkorona”), w którego skład wchodzą trzy inne czempionaty: NWA International Heavyweight Championship, NWA United National Championship oraz PWF World Heavyweight Championship. Obecnym posiadaczem tytułu jest Kento Miyahara (stan na dzień 26 maja 2022). Tytuł ustanowiony został 18 kwietnia 1989.

Historia tytułu 
Pas mistrzowski AJPW Triple Crown Heavyweight Championship został ustanowiony 18 kwietnia 1989 poprzez unifikację trzech różnych czempionatów: PWF World Heavyweight Championship, NWA United National Championship i NWA International Heavyweight Championship, kiedy Jumbo Tsuruta jako posiadacz mistrzostwa NWA International Heavyweight Championship pokonał Stana Hansena, który dzierżył dwa pozostałe mistrzostwa - PWF World Heavyweight Championship oraz NWA United National Championship. 

W przeciwieństwie do większości zunifikowanych mistrzostw, tytuł AJPW Triple Crown Heavyweight Championship był pierwotnie reprezentowany przez ciągłe używanie trzech indywidualnych pasów mistrzowskich składających się na to mistrzostwo. W latach 1989-2000 posiadacz „trójkorony” był również prezentowany przez w telewizji Nippon TV, która wtedy była oficjalnym nadawcą walk puroresu produkowanych przez federację All Japan Pro Wrestling. Oryginalne tytuły składające się na AJPW Triple Crown Heavyweight Championship zostały zwrócone Motoko - wdowie po japońskim zawodowym zapaśniku Giant Babie w sierpniu 2013. W tym czasie powstał pojedynczy pas mistrzowski AJPW Triple Crown Heavyweight Championship zawierający projekty trzech oryginalnych pasów składających się uprzednio na to mistrzostwo. 

Nowy pas mistrzowski zawierający trzy tabliczki przedstawiające trzy oryginalne pasy PWF World Heavyweight Championship, NWA United National Championship i NWA International Heavyweight Championship, został zaprezentowany 27 października 2013. Na jednej z tablic widnieje napis „Jumbo Tsuruta 18 kwietnia 1989” oznaczający pierwszego posiadacza tego tytułu oraz datę zdobycia mistrzostwa. 

Trzy tytuły składające się na mistrzostwo AJPW Triple Crown Heavyweight Championship w latach 1989–2013:

Stan na dzień 26 maja 2022.

Lista posiadaczy o łącznej długości dni w utrzymywaniu mistrzostwa 

Stan na dzień 26 maja 2022.

Zobacz też 
Triple Crown Championship

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia tytułu UNIFIED TRIPLE CROWN HEAVYWEIGHT TITLE, wrestling-titles.com, [dostęp 2022-05-26].
  (strona zarchiwizowana), 100megsfree4.com, [dostęp 2022-05-26].

Tytuły mistrzowskie w wrestlingu